Бе́ртон () — прізвище, ім'я або топонім англійського походження.

Прізвище 
 Бертон (прізвище)

Ім'я 
 Бертон Ріхтер (; 1931—1918) — американський фізик, нобелівський лауреат (1976).

Топонім

Бертон-апон-Трент () або спрощено Бертон () — місто у Великій Британії, в Англії, на сході графства Стаффордшир.
 Бертон () — невелике село у графстві Вілтшир (Англія).

Бертон — місто, штат Мічиган
 Бертон — місто в окрузі Вашингтон, штат Техас
 Бертон — селище, штат Небраска
 Бертон — селище, штат Огайо
 Бертон — переписна місцевість, штат Південна Кароліна

Інше 
 «Бертон Альбіон» () — професіональний англійський футбольний клуб з міста Бертон-апон-Трент.
 5340 Бертон (5340 Burton) — астероїд головного поясу, відкритий 24 вересня 1960 року.

Див. також 
 «Burton» — марка нідерландського спортивного автомобіля, представленого у 2000 році.